Frisch Glück steht für folgende Bergwerke:

 Frisch-Glück-Fundgrube im Bergrevier Johanngeorgenstadt, Sachsen
 Frisch-Glück-Erbstolln, Besucherbergwerk in Jiřetín pod Jedlovou, Tschechien
 Frisch-Glück-Schacht in Oberhohndorf, Sachsen
 Frisch-Glück-Stolln der Wismut AG 
 Grube Frischglück, Besucherbergwerk bei Neuenbürg, Baden-Württemberg
 Herkules Frisch Glück, Schaubergwerk in Waschleithe, Sachsen
 Zeche Frisch Glück in Stenn, Sachsen